Эпифанни Принс (; родилась 11 января 1988 года, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американская и российская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2010 года в первом раунде под общим четвёртым номером командой «Чикаго Скай». Играет на позиции разыгрывающего защитника. Известность получила после того, как набрала 113 очков в матче за среднюю школу Марри Бергтраум в 2006 году, побив национальный рекорд для женщин, установленный членом баскетбольного зала славы Шерил Миллер. В настоящее время защищает цвета российской команды «Динамо Курск».

Карьера

Ранние годы 
В 2006 году принимала участие в матчах Женской баскетбольной тренерской ассоциации и выставочных играх для школьников McDonald’s All-America. В июне 2009 года Принс покинула «Рутгерс», отыграв за команду три сезона и решила поиграть на профессиональном уровне в Европе. По сообщению «New York Times», Принс отделяло всего несколько баллов от получения диплома по криминалистике, она решила окончить курс летом 2009 года. В августе она подписала соглашение с агентом и начала работать с Wasserman Media Group.

Клубная 
Сезон 2011-12 провела в чемпионате Турции, где выступала за «Галатасарай».

Международная 
В 2010 году Принс получила российское гражданство. Однако, она не попала ни на Евробаскет 2011 года, ни на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.
Играла на позиции разыгрывающей за сборную России на чемпионате Европы 2013 года, где сборная выступила неудачно и заняла лишь 13-е место, также участвовала в чемпионате Европы 2017 года, где сборная России заняла 9-е место.

Достижения 
 Чемпион Евролиги: 2017
 Бронзовый призёр Евролиги: 2015
 Серебряный призёр чемпионата Турции: 2012
 Серебряный призёр чемпионата России: 2017
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2014, 2015
 Финалист WNBA: 2014
 Обладатель Кубка России: 2015

Примечания 

Выпускники Средней школы Мурри Бергтраума
Баскетболисты России
Баскетболисты США
Игроки сборной России по баскетболу
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки ЖБК «Спарта&К»
Игроки ЖБК «Галатасарай»
Игроки ЖБК «Динамо» Курск
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки «Лас-Вегас Эйсес»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Натурализованные граждане России